La Coppa di Russia 2003-2004 () è la 3ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 64 squadre iscritte alla Superliga A 2003-2004 e alla Superliga B.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Final Four

Finale

Voci correlate 
Superliga A 2003-2004

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
Coppa di Russia di pallacanestro maschile